Een verkeersweg:
 N753 (België)
 N753 (Frankrijk)
 N753 (Nederland), zie Provinciale weg 753

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing